Сергей Успенский:
 Успенский, Сергей Вадимович (род. 1958) — советский и российский автогонщик.
 Успенский, Сергей Васильевич (1854—1930), отец Сергий (Успенский-старший) — протоиерей.
 Успенский, Сергей Михайлович (1878—1937), отец Сергий (Успенский-младший) — протоиерей (племянник предыдущего). Новомученик. Примечания